501 steht für:
 die natürliche Zahl Fünfhunderteins
 das Jahr 501
 Avro 501, britisches Flugzeug
 BMW 501, deutsches Automobil
 NSU 501 T, deutsches Motorrad
 Levi’s 501 (die „501“), Jeans-Modell von Levi Strauss & Company, siehe Liste der Levi’s-Jeansmodelle #Levi’s 501

Siehe auch:
 501 v. Chr.